Иван Христов Батанджиев е български футболист, футболен съдия, треньор и ръководител.

Дейност 

Син е на Христо Батанджиев, който е един от шестимата основатели на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. След Междусъюзническата война и убийството на Христо Батанджиев, семейството емигрира в Свободна България и се установява в София.

През 1914 година той основава спортен клуб Борислав в Красно село, София. След това играе успешно във ФК’13. През 20-те години на XX век прекратява състезателната си кариера и става един от най-добрите български съдии. Учредител е на Футболно-реферската колегия в България. 

Като футболен съдия на 30 август 1925 година ръководи финала на първото издание на Царската купа, спечелен от варненския ФК Владислав с 2:0.

Батанджиев е един от създателите на Националната футболна дивизия, основана през 1937 година. Председател е на Българската национална спортна федерация, предшественикът на Български футболен съюз в периода 1934 – 1939 година.

Негов син е геологът Иван Батанджиев.

Родословие

Източници 

Треньори на националния отбор по футбол на България
Президенти на Българския футболен съюз
Български футболни съдии
По произход от Гумендже
Родени в Солун
Български футболисти от Македония
Български имигранти от Македония в София